Соревнования по нетболу на VI Южнотихоокеанских мини-играх 2001 года прошли 3—11 декабря в посёлке Кингстон на Острове Норфолк.

В турнире участвовали девять команд: сборные Американского Самоа, Вануату, Ниуэ, Острова Норфолк, Островов Кука, Папуа — Новой Гвинеи, Самоа, Соломоновых Островов, Фиджи. На предварительном этапе они были разделены на две группы. По две лучших команды вышли в полуфинал, а остальные разыграли итоговые места в стыковых матчах.

Золотые медали завоевала сборная Фиджи, выигравшая в финале у Папуа — Новой Гвинеи (64:38). Бронза досталась сборной Островов Кука, победившей в матче за 3-4-е места Самоа (76:32).

Результаты

Группа А

Группа B

1/2 финала

Матч за 7-8-е места

Матч за 5-6-е места

Матч за 3-4-е места

Финал

Итоговое положение

Примечания 

Нетбол
Южнотихоокеанские мини-игры 2001
Нетбол на Южнотихоокеанских мини-играх
Нетбол на Острове Норфолк